Hallahan est un patronyme porté notamment par :

 Charles Hallahan (1943-1997), acteur américain ;
 Margaret Hallahan (1803-1868), religieuse catholique irlandaise, fondatrice de la Congrégation dominicaine de Sainte Catherine de Sienne ;
 William H. Hallahan (1925-2018), romancier américain.